Турнир в группе B в рамках 41-го чемпионата мира и одновременно 52-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Австрии

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ по результатам личных встреч

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1974
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1974

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1